Зияриды (Зий­а­ри­ды) — иранская (дейлемитская) династия, властвовавшая, на южном берегу Каспийского моря, в Х и начале XI веков.

Иранские писатели называют её Бени-Зияд и Бени-Зияр. Династию основател один из самых свирепых среди деёлемитских кондотьеров — Мердавидж ибн Зияр, или Мердавендж, из Дейлема. Возвышение Мердавиджа произошло в 927, когда он убил Асфара, войсками которого командовал. Он очень успешно боролся с халифами и завоевал часть Персии, до Исфахана включительно. Отличался жестокостью, вследствие чего и был убит в 935 году.

Преемником стал его брат Вушмагир, который смог удержать только прикаспийские области, позже пал на охоте в 967 году.

Ему наследовал сын, имя которого читается различно: Бисутун, Гашул и пр. Управлял до 976 года, когда вступил на престол его брат Шемс-эль-Меали-Кабус. По примеру своих предшественников, он отличался жестокостью, которую не могли перенести его вельможи. Они захватили Кабуса, лишили его престола и затем убили.

Один из последних зияридских эмиров Кей-Кавус прославился как автор «Кабус-наме» («Зерцала царей») на персидском языке. Его сын Гилян-шах был последним правителем этой ветви, а владения её отошли с одной стороны к Газневидам, с другой — к Буидам.

Кирпичная башнеобразная усыпальница Гомбеде-Кавус, воздвигнутая Зияридами близ Горгана в 1006 году, в 2012 году пополнила список памятников Всемирного наследия в Иране.

Правители Зияриды 
 Мердавидж ибн Зийар эмир Джибала 928—935
 Вушмагир ибн Зийар эмир Горгана 935—967
 Бисутун ибн Вушмагир эмир Горгана 967—978
 Кабус ибн Вушмагир эмир Горгана 978—981, 998—1012
 Минучихр ибн Кабус эмир Горгана 1012—1029
 Ануширван ибн Манучехр эмир Горгана 1029—1049
 Кей-Кавус ибн Минучихр эмир Горгана 1049—1087
 Гилан-шах ибн Кай-Кабус эмир Горгана —1090

Генеалогическое древо

Примечания 

Дейлемиты
 
История Ирана
Шиитские династии
Династии средневековой Азии
Персоязычные государства
Иранское интермеццо
История Талыша